Jicchak Refa’el
 Refa’el Basz
 Refa’el Ederi
 Refa’el Etan (generał)
 Refa’el Falach